Bellary (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Bellary (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bellary